

Pseudonyme 
Barcella est un chanteur français.

Patronyme 
Fabien Barcella est un joueur de rugby français

Botanique
Barcella est un genre de palmier, avec une seule espèce : Barcella odora.